Lísky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

Lísky (Chvalnov-Lísky), Ortsteil von Chvalnov-Lísky, Okres Kroměříž
Lísky, Ortsteil von Koberovice, Okres Pelhřimov
Lísky, Ortsteil von Všelibice, Okres Liberec
Lísky, Ansiedlung von Jablunkov, Okres Frýdek-Místek

Siehe auch:
 Lisky
 Liski (Begriffsklärung)